Рябухин — русская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Рябухин, Анатолий Георгиевич (1941—2022) — советский и российский геолог, профессор, заведующий Лабораторией истории и методологии геологических наук геологического факультета МГУ, сын Г. Е. Рябухина.
 Рябухин, Андрей Владимирович (род. 1962) — российский вице-адмирал, заместитель командующего Тихоокеанским флотом (2010—2018).
 Рябухин, Борис Васильевич (1881—1969) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Рябухин, Владимир Александрович (1924—2012) — генерал-майор.
 Рябухин, Георгий Евгеньевич (1908—1998) — советский геолог нефтегазовой тематики.
 Рябухин, Сергей Николаевич (род. 1954) — российский политик, член Совета Федерации от Ульяновской области.
 Рябухин, Юрий Михайлович (1939—2019) — советский и российский математик.

Топоним 
 Рябухин — хутор в Советском районе Ростовской области России.

См. также 
 Рябухино
 Новорябухин